Па́мятник Низами́ Гянджеви́ — памятник выдающемуся поэту, классику персидской поэзии Низами Гянджеви, расположенный в столице Узбекистана, в городе Ташкент, на площади у Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, около парка имени Бабура. Скульптором памятника является Ильхом Джаббаров, архитектором — Валерий Акопжанян.

Описание 
Памятник был установлен 23 марта 2004 года. В торжественной церемонии открытия памятника принимали участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Узбекистана Ислам Каримов.

Памятник представляет собой бюст Низами Гянджеви, изображающий поэта в восточном одеянии с тюрбаном на голове и держащим в левой руке книгу, а правую — у груди. На постаменте на узбекском () и азербайджанском () написано имя поэта и указаны годы его рождения и смерти.

Ссылки 
 Памятник Низами 
 Памятник Низами

Ташкент
Низами Гянджеви
Бюсты
Здания и сооружения, построенные в 2004 году
2004 год в Узбекистане
Появились в 2000-е годы в Узбекистане
Скульптуры 2004 года